E471 peut désigner :
 E471, numéro E des Mono- et diglycérides d'acides gras , un additif alimentaire ;
 Route européenne 471 reliant Moukatcheve à Lviv en Ukraine.